Occupati d'Amelia – film del 1925 diretto da Telemaco Ruggeri
 Occupati d'Amelia (Occupe-toi d'Amélie) – film del 1949 diretto da Claude Autant-Lara